Zemanová ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zemanová (* 1993), tschechische Freestyle-Skisportlerin
 Ivana Zemanová (* 1965), tschechische Volkswirtin
 Veronika Zemanová (* 1975), tschechische Pornodarstellerin, Erotik- und Porno-Model, Fotografin und Musikerin